Линнвилл () — топоним США.

  — город в Айове.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Линн
 Линвилл